Thomas Holland (1e graaf van Kent) (ca. 1314-1360)
 Thomas Holland (2e graaf van Kent) (ca. 1352-1397), diens zoon
 Thomas Holland (1e hertog van Surrey) (1374-1400), diens zoon
 Thomas Erskine Holland (1835-1926), Brits jurist
 Thomas Holland (bisschop) (1908-1999), bisschop van Salford